Canadà Saint-Sulpice (Canadà), municipi al Quebec
 França
 Saint-Sulpice (Ain), al departament d'Ain
 Saint-Sulpice (Òlt), al departament de l'Òlt
 Saint-Sulpice (Maine-et-Loire), al departament de Maine-et-Loire
 Saint-Sulpice (Mayenne), al departament de Mayenne
 Saint-Sulpice (Nièvre), al departament de Nièvre
 Saint-Sulpice (Oise), al departament d'Oise
 Saint-Sulpice (Puèi Domat), al departament de Puèi Domat
 Saint-Sulpice (Alt Saona), al departament d'Alt Saona
 Saint-Sulpice (Savoia), al departament de Savoia
 Saint-Sulpice (Tarn), al departament de Tarn
 Saint-Sulpice (estació de metro), Estació de metro de París
 Saint-Sulpice-d'Arnoult, al departament de Charente Marítim
 Saint-Sulpice-de-Cognac, al departament de Charente
 Saint-Sulpice-de-Faleyrens, al departament de Gironde
 Saint-Sulpice-de-Favières, al departament d'Essonne
 Saint-Sulpice-de-Grimbouville, al departament d'Eure
 Saint-Sulpice-de-Guilleragues, al departament de Gironda
 Saint-Sulpice-de-Mareuil, al departament de Dordonya
 Saint-Sulpice-de-Pommeray, al departament de Loir i Cher
 Saint-Sulpice-de-Pommiers, al departament de Gironda
 Saint-Sulpice-de-Roumagnac, al departament de Dordonya
 Saint-Sulpice-de-Royan, al departament de Charente Marítim
 Saint-Sulpice-de-Ruffec, al departament de Charente
 Saint-Sulpice-des-Landes (Ille i Vilaine), departament d'Ille i Vilaine
 Saint-Sulpice-des-Landes (Loira Atlàntic), al departament de Loira Atlàntic
 Saint-Sulpice-des-Rivoires, al departament d'Isèra
 Saint-Sulpice-d'Excideuil, al departament de Dordonya
 Saint-Sulpice-en-Pareds, al departament de Vendée
 Saint-Sulpice-et-Cameyrac, al departament de Gironda
 Saint-Sulpice-la-Forêt, al departament d'Ille i Vilaine
 Saint-Sulpice-Laurière, al departament d'Alta Viena
 Saint-Sulpice-Le-Dunois, al departament de Cruesa
 Saint-Sulpice-Le-Guérétois, al departament de Cruesa
 Saint-Sulpice-les-Bois, al departament de Corresa
 Saint-Sulpice-Les-Champs, al departament de Cruesa
 Saint-Sulpice-les-Feuilles, al departament d'Alta Viena
 Saint-Sulpice-le-Verdon, al departament de Vendée
 Saint-Sulpice-sur-Lèze, al departament de Haute-Garonne
 Saint-Sulpice-sur-Risle, al departament d'Orne
 Suïssa
 Saint-Sulpice (Neuchâtel)
 Saint-Sulpice (Vaud)